Název Buenos Aires má více významů:
 Buenos Aires – hlavní město Argentiny
 další geografické objekty
 Buenos Aires (provincie) – provincie v Argentině
 Velké Buenos Aires – aglomerace hlavního města Argentiny zasahující i na území stejnojmenné provincie
 Buenos Aires / General Carrera – jezero na hranici Argentiny a Chile